Numero di gara (automobilismo)
Numero di gara (motociclismo)